Миливоевич — фамилия.
 Миливоевич, Драголюб (в монашестве Дионисий; 1898—1979) — епископ Сербской православной церкви, епископ Американско-Канадский. 
 Миливоевич, Лука (род. 1991) — сербский футболист, полузащитник.